Weierbach ist ein Gewässername:

in Deutschland:
 Weierbach (Brunsbach), Zufluss des Brunsbachs in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weierbach (Haigerbach), linker Zufluss des Haigerbachs oder Winterbach (zur Dill) bei Oberdresselndorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weierbach (Lippe), Zufluss der Lippe in Marl, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

in der Schweiz:
 Weierbach, Oberlaufname des Schweissackerkanals (zur Aare) in Schwarzhäusern, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Weierbach (Dorfbach), rechter Zufluss des Dorfbachs in Boppelsen, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Weierbach, Oberlaufname des Volkemerbachs (zum Flaacherbach, zum Rhein) bei Dorf, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Weierbach (Gontenbach), linker Zufluss des Gontenbachs (zur Sihl) bei Buttenau (Adliswil), Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Weierbach, Abschnittsname des Haltenbachs (zur Aare) bei Bellach, Bezirk Lebern, Kanton Solothurn
 Weierbach (Landbach), rechter Zufluss des Landbachs bei Rafz, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Weierbach (Langete), rechter Zufluss der Langete in Huttwil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Weierbach, Alternativname des Weiherbach (Lochbach) (zum Lochbach, zur Thur) in Wila, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Weierbach (Mülibach), rechter Zufluss des Mülibachs (zum Tobelbach) bei Schalchen (Wildberg), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Weierbach, Unterlaufname des Steinerholzbächlis (zum Mülibach) in Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Weierbach (Rintelbach), linker Zufluss des Rintelbachs (zur Wyna) bei Suhr, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Weierbach, Oberlaufname des Rümligebachs (zum Schlossbach, zur Gürbe) oberhalb von Rümligen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Weierbach, Abschnittsname des Mederbachs (zur Thur) bei Weierhof (Kleinandelfingen), Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Weierbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs in Weisslingen, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich

in Frankreich:
 Weierbach (Andlau), rechter Zufluss der Andlau (zur Ill) in Andlau, Département Bas Rhin, Region Grand Est

Weierbach ist ein Ortsname:
 Weierbach (Idar-Oberstein), Stadtteil von Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Weier- und Winterbach
 Weierbächli
 Weiersbach
 Weiherbach
 Weihersbach
 Weyerbach